Ива́н Петро́вич Бака́ев (1887, с. Смородиново, Саратовская губерния — 25 августа 1936, Москва) — советский партийный деятель, участник Левой оппозиции.

Биография 
Родился в Саратовской губернии в семье крестьянина-бедняка. По национальности русский. В революционном движении с 1905 года. В 1906 году вступил в РСДРП. Активный работник Камышинской объединённой социал-демократической организации, участник и один из организаторов вооружённого восстания 1906 в Камышине. После восстания перешёл на нелегальное положение, работал в Баку, Астрахани, с 1910 года — в Петербурге. За революционную деятельность неоднократно подвергался аресту, высылке и провёл в общем свыше 6 лет в тюрьме.

Во время Февральской революции Бакаев работал токарем на Механическом Русско-Балтийском воздухоплавательном заводе в Петрограде.

После Октябрьской революции был заместителем секретаря, секретарём Петроградского совета (1917). Являлся заместителем председателя Петросовета, членом Петрогубисполкома .

В 1918—1919 годах — комиссар 3-й дивизии (Уральский фронт), а затем 2-й дивизии (Петроградский фронт). Участвовал в подготовке и руководил, совместно со Стороженко, боевыми действиями сводной колонны против форта «Красная Горка» во время его захвата белогвардейцами.

В 1919—1920 годах — председатель Петроградской ГубЧК. С сентября 1920 г. — уполномоченный представитель ВЧК в Юго-Восточном крае.

В 1922 году — ответственный руководитель Петроградской окружной комиссии помощи голодающим. В последующие годы — начальник политуправления и член Реввоенсовета Ленинградского военного округа, председатель Ленинградской губернской контрольной комиссии РКП(б) — ВКП(б) (1925—1926), уполномоченный НКРКИ по Северо-Западной области.

Делегат V и VI Всероссийских Съездов Советов (1918). Член ЦИК (1922—1924). Делегат XIII партконференции (1924), XII, XIII, XIV и XV съездов РКП(б) / ВКП(б) (1923—1927).

С 1925 года принадлежал к «новой» («ленинградской») оппозиции, на XIV съезде ВКП(б) был избран членом ЦКК ВКП(б). C 1926 года принадлежал к «Объединённой оппозиции», возглавляемой Л. Д. Троцким, Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. За принадлежность к левой оппозиции 14 ноября 1927 года был выведен из ЦКК, а 18 декабря 1927 г., на XV съезде ВКП(б), в числе 75 «активных деятелей троцкистской оппозиции» был исключён из партии. После подачи заявления об отходе от оппозиции в 1928 году восстановлен в партии.

Работал председателем Ленинградского СНХ и помощником председателя Леноблисполкома. В 1934 году — управляющий Главэнергосетью (Москва).

После убийства 1 декабря 1934 года С. М. Кирова был вновь исключён из ВКП(б). Арестован 9 декабря 1934 года и в январе 1935 предстал в качестве подсудимого на закрытом процессе по делу так называемого «московского центра». По обвинению в руководстве контрреволюционной террористической организацией Военной коллегией Верховного суда СССР 16 января 1935 года приговорён к 8 годам тюремного заключения. Срок отбывал в Челябинской тюрьме особого назначения.

В августе 1936 года был выведен в качестве обвиняемого на Первый Московский процесс — по делу так называемого «объединённого троцкистско-зиновьевского центра». Как и все подсудимые, 24 августа Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян на следующий день. Похоронен в Москве на Донском кладбище (могила 1).

Реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 1988 года.

Жена — Анна Петровна Костина, член ВКП(б) с 1917 года, секретарь Г. Е. Зиновьева, расстреляна в 1937 году.

Награды 
 Знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (V)».

Адреса в Москве 
Хохловский пер., д. 11, кв. 13.

Примечания

Литература 
 Ратьковский И. С. Иван Петрович Бакаев — председатель Петроградской ЧК (сентябрь 1919-август 1920 г.г.). // Россия в XX веке. — СПб., 2008. — С. 114—125.

Ссылки 
 
 
 

Члены РСДРП
Участники Гражданской войны в России (красные)
Революционеры России
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Чекисты
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Делегаты V Всероссийского съезда Советов
Делегаты VI Всероссийского съезда Советов
Члены ЦИК СССР
Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Ленинградская область
Исключённые из КПСС
Репрессированные по делу «Объединённого троцкистско-зиновьевского центра»
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1936 году
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР